Erik Samuelson kan syfta på:

Erik Samuelson (1893–1964), svensk amiral och chef för Kustflottan
Erik Samuelson (född 1904), svensk varvsarbetare och riksdagsman
Erik Samuelsson (1911–1979), pastor, missionär, sångare och musiker